Аэропорт Наша́н (, ) — вьетнамский коммерческий аэропорт, расположенный в 22 км от города Шонла одноимённой провинции на севере страны.

См. также 
 Список аэропортов Вьетнама

Примечания

Ссылки 

Аэропорты Вьетнама